Айда́хо:

 Айдахо — штат в США.
 Айдахо — округ в штате Айдахо, США.
 Айдахо-Сити — административный центр округа Бойсе, штат Айдахо, США.
 Айдахо-Фолс — окружной центр округа Бонневилл, штат Айдахо, США.
 Айдахо — гора в Айдахо, США.

 «Айдахо» — одно из названий картофеля сорта Рассет Бёрбанк, еще так называют блюдо, приготовленное из картофеля этого сорта.